Флаг муниципального образования города Рти́щево Ртищевского муниципального района Саратовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 31 мая 2004 года как флаг объединённого муниципального образования Ртищевского района (ОМО Ртищевского района) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1594.

В ходе муниципальной реформы 2006 года ОМО Ртищевского района было преобразовано в Ртищевский муниципальный район, состоящий из семи муниципальных образований — одного городского (город Ртищево) и шести сельских поселений.

27 апреля 2006 года, решением Совета муниципального образования города Ртищево № 8-38 «Об утверждении Положения о флаге муниципального образования города Ртищево», флаг ОМО Ртищевского района был утверждён флагом муниципального образования города Ртищево.

9 июня 2006 года, решением Собрания депутатов Ртищевского муниципального района № 5-59 «О гербе и флаге Ртищевского муниципального района Саратовской области», этот флаг был утверждён флагом Ртищевского муниципального района.

Флаг является официальным символом муниципального образования города Ртищево.

Описание 
«Флаг города Ртищево представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — зелёного и нижней — голубого цвета, воспроизводящую в центре фигуры из гербовой композиции: две белые сабли накрест, поверх них белая стрела остриём вниз, и вокруг свитый белый и чёрный шнур, уложенный в кольцо и накрытый внизу опрокинутой белой подковой. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования города Ртищево, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Село Покровское (Ртищево) — одно из старейших в Саратовской губернии.

Центральные элементы — сабли, стрела и подкова символизируют историческое прошлое края и взяты из герба рода Ртищевых.

Бело-чёрный шнур, замкнутый в кольцо означает железную дорогу вокруг города Ртищево.

Чёрный цвет — цвет благоразумия, мудрости, скромности, честности и вечности бытия.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, мудрость, благородство, совершенство, мир.

Белая полоса полотнища аллегорически показывает административно-территориальную принадлежность города Ртищево к Саратовской области.

Зелёная полоса полотнища символизирует плодородие, здоровье, жизнь и говорит о том, что Ртищевский муниципальный район, в состав которого входит муниципальное образование города Ртищево, сельскохозяйственный, а также отображает дубравы, которыми известен район, в том числе самыми старыми в области, которым около 200 лет.

Голубая полоса — символизирует возвышенные устремления, мышление, искренность и добродетель.

Примечания